Penya del Moro (Collserola), turó de la serra de Collserola.
 Penya del Moro (Begues), muntanya entre els municipis de Begues, Torrelles i Vallirana.
 Poblat ibèric de la Penya del Moro al turó Penya del Moro (Collserola).

Vegeu també 
 Penyeta del Moro